Cardini peut désigner :
 Cardini (1895-1973), prestidigitateur anglais (de son vrai nom Richard Valentine Pitchford).
 Caesar Cardini (1896-1956), restaurateur italien, père de la salade César.
 Franco Cardini (1940-), historien italien.
 Jennifer Cardini (1974-), DJ française.